Артур Абгарович Авагян (; ) — армянский футболист, защитник клуба «Нораванк». Выступал в национальной сборной Армении.

Клубная карьера 
В 2013 году в сборную Армении активно приглашался защитник капанского «Гандзасара» Артур Авагян, который летом 2013 года перешёл на правах аренды в семейский «Спартак». По итогам завершившегося чемпионата Казахстана «Спартак» остался за бортом высшего дивизиона, а Авагян вернулся в Капан.

Примечания 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Киликия»
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Алашкерт»
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Лори»
Игроки ФК «Севан»
Игроки ФК «Нораванк»